

Persone
 Camillo Ranzani – naturalista italiano
 Paolo Ranzani – fotografo italiano
 Roberto Ranzani – dirigente sportivo e calciatore italiano

Altro
 Marco Ranzani – personaggio radiofonico creato da dj Angelo